Backwoods Barbie — сороковой студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 26 февраля 2008 года.

Об альбоме

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы Долли Партон